«День приёма по личным вопросам» — советский художественный фильм 1974 года режиссёра Соломона Шустера.

Сюжет 
Фильм рассказывает об одном дне начальника треста «Энергомонтаж» Бориса Дмитриевича Иванова. День приёма сотрудников по личным вопросам, также последний день полугодия. «Горит» план введения в строй новых энергетических мощностей, а тресту нужно удержать переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании. Иванов подстраховывается и связывается с руководителем главка, который обещает в случае проблем выделить резервы.

Специалисты треста готовят к вводу в эксплуатацию турбину мощностью 800 МВт в Ново-Сергиевске. При попытке поставить её под промышленную нагрузку, возникают биения, и инженерам в течение часа необходимо найти выход. От турбины зависит выполнение плана треста и всего министерства. Нестандартное решение предлагает инженер Темкин и оказывается прав. В то же время Иванову приходится разбираться с наболевшим жилищным вопросом. С ним связывается начальник главка и просит отдать жилищный фонд. Директор вынужден согласиться, хотя планировал отдать одну из квартир давно ждущему очереди Темкину. Принимая сотрудников, Иванов решает сложный кадровый вопрос с директором регионального подразделения Пальминым. Талантливого руководителя готовят к новому назначению, а он не хочет менять привычное место и коллектив. Иванову приходится убеждать подчиненного в том, что ему придется умерить личные интересы.

Перед окончанием рабочего дня у Иванова происходит разговор с Леонидом Масловым. Заместитель просит его не использовать командные методы, без попытки заинтересовать сотрудников. Иванов задерживается допоздна и дожидается подтверждения того, что в Ново-Сергиевске упрямый директор ТЭС подпишет акт приёмки агрегата. Перед уходом Иванов делает последний телефонный звонок. Он идёт на конфликт с начальником главка и своим покровителем, сообщая ему, что не отдаст квартиры.

В ролях 
 Олег Жаков — Леонид Маслов
 Анатолий Папанов — Борис Дмитриевич Иванов
 Олег Басилашвили — Игорь Дятлов
 Олег Белов — шофёр Иванова
 Владимир Емельянов — начальник главка
 Владимир Заманский — Олег Пальмин
 Светлана Коновалова — вахтёрша
 Олег Корчиков — Афанасьев
 Людмила Максакова — Галина
 Иван Соловьёв — директор Ново-Сергиевской ГРЭС
 Зинаида Шарко — Софья Михайловна, секретарша Иванова
 Михаил Хижняков — Темкин
 Георгий Бурков — сварщик
 Александр Суснин — сварщик
 Муса Дудаев — Виктор
 Инна Аленикова — дочь начальника главка (в титрах И. Михайличенко)

Съёмки 

Натурные съёмки фильма проходили в Москве: вход в трест, его фасад — это вход в бывший доходный дом Хомякова по адресу ул. Петровка, дом 3/6, место, где позже снималась картина «Служебный роман»; в бассейне Москва; кабинет начальника главка — в здании на Новинском переулке, дом 36/9 (из окна кабинета просматриваются здание посольства США, колокольня храма Девяти мучеников Кизических, Калининский проспект и на промплощадках Разданской и Славянской ГРЭС.

Литература 
 Щербаков К. — «День приёма по личным вопросам» (Об одноим. фильме. Постановка С. Шустера) // Советский экран № 12, июнь 1975 года
 Павлючик Л. — Спор по личным вопросам (Худож. фильм «День приёма по личным вопросам») // Знамя юности, 19 августа 1975

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1974 года
Фильмы Соломона Шустера